Der Sermaize-les-Bains ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 75 Gemeinden aus dem Arrondissement Vitry-le-François, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Sermaize-les-Bains.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 75 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Sermaizelesbains